El término cajeta puede referirse, en esta enciclopedia:

 al dulce de leche, producto de la cocción de leche con azúcar, tradicional en varios países de América Latina;
 a la cajeta de Celaya, producto elaborado a partir de dulce de leche de cabra, originario de la ciudad de Celaya (Guanajuato), en México;
 a la cajeta, un vulgarismo en Argentina y Uruguay por vulva o rocío;
 en náutica, a la cajeta, una especie de trenza usada en los barcos.

Enlaces externos